Пейзаж може да има няколко значения:
 изглед, гледка на местност, част от природата – виж ландшафт
 рисунка, картина, художествено изображение – виж пейзажна живопис
 художествено словесно описание

Източници